Wyniki Grand Prix Czech 2003, siódmej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2003.

Były to siódme zawody o Wielką Nagrodę Czech.

Lista startowa 
Stawkę 22 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 2 zawodników z dziką kartą (Aleš Dryml junior i Josef Franc). Kontuzjowanych Krzysztofa Cegielskiego i Lukáša Drymla zastąpił zawodnik kwalifikowanej rezerwy: Peter Karlsson oraz jeden zawodników spoza listy rezerwowych: Tomáš Topinka. W nawiasach podano numery stałe.

 (3) Ryan Sullivan (Australia)
 (13) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (2) Jason Crump (Australia)
 (6) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (14) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (7) Tomasz Gollob (Polska)
 (25) Hans Andersen (Dania)
 (5) Mikael Max (Szwecja)
 (10) Lukáš Dryml (Czechy) → (35) Tomáš Topinka (Czechy)
 (17) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (12) Nicki Pedersen (Dania)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (15) Todd Wiltshire (Australia)
 (11) Rune Holta (Norwegia)
 (21) Tomasz Bajerski (Polska)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (19) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (20) Bjarne Pedersen (Dania)
 (22) Jason Lyons (Australia)
 (16) Krzysztof Cegielski (Polska) → (26) Peter Karlsson (Szwecja)
 (18) Bohumil Brhel (Czechy)
 (23) Aleš Dryml (Czechy)
 (24) Josef Franc (Czechy)

Wyniki

Klasyfikacja przejściowa 

Czechy
2003
2003 w Czechach